Kaple svaté Markéty se nachází na více místech:

 Kaple svaté Markéty (České Budějovice, klášter) – v Českých Budějovicích, v klášterním kostele Obětování Panny Marie, zanikla
 Kaple svaté Markéty (České Budějovice, U Černé věže) – v Českých Budějovicích, původně stará synagoga, zanikla
 Kaple svaté Markéty (Pians) – v rakouském Pians
 Kostel svaté Markéty (Vintířov) – ve Vintířově, z liturgického hlediska jde o hřbitovní kapli

…a mnoha dalších.

Související články 
 Kostel svaté Markéty